Campionato mondiale per club FIVB 2011 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2011 – torneo di pallavolo maschile